A 2015-ös úszó-világbajnokságon a női 10 kilométeres hosszútávúszás versenyszámának döntőjét Kazanyban rendezték. A győztes Aurélie Muller lett.

Végeredmény

Források
 Végeredmény (pdf)

Hosszútávúszás a 2015-ös úszó-világbajnokságon